Ма́арья-Магдале́эна () — деревня в волости Тарту уезда Тартумаа, Эстония.   

До реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Табивере уезда Йыгевамаа.

География 
Расположена в восточной части природного парка Вооремаа, на пересечении местных дорог, в 2 километрах к западу от шоссе Тарту — Йыхви. Расстояние до Тарту — 23 км. Высота над уровнем моря — 75 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 220 человек, из них 217 (98,6 %) — эстонцы.

Численность населения деревни Маарья-Магдалеэна:

Число учеников основной школы деревни Маарья-Магдалеэна:

История 
Церковный приход Маарья-Магдалеэна в бывшем Северном Тартумаа первоначально упомянут в 1443 году. В 1680 году в приходе уже были кистерская школа и Народный дом. Имеется протокол церковной ревизии от 1775 года, в котором говорится, что по состоянию на 1 февраля 1775 года в приходе насчитывалось  души, по национальности — эстонцы, из них  умели читать, что для XVIII века можно считать очень высоким показателем.

Поселение возникло на землях церковной мызы Маарья-Магдалеэна как приходской центр в конце 19-ого столетия. Сначала называлось посёлком Маарья-Магдалеэна. Когда в 1951 году Маарья-Магдалеэновский сельсовет был переименован в Ярвеский, населённый пункт стал называться деревней Ярве (Järve), с 1977 года до 21 ноября 2005 года назывался деревней Маарья (Maarja), затем было восстановлено его первоначальное название. В 1977 году, в период кампании по укрупнению деревень, с деревней Маарья была объединена деревня Пеэбу (Peebu).

Инфраструктура 
Деревня Маарья-Магдалеэна является центром одного из двух социально-культурных регионов, сформировавшихся в бывшей волости Табивере. Здесь есть детский сад, школа (Маарьяская основная школа имени Йоханнеса Вольдемара Вески), Народный дом, церковный приход, магазин, библиотека с открытым Интернет-пунктом, аптека. Принимает семейный врач. Активно действует Общество сельского народа Маарья-Магдалеэна (Maarja-Magdaleena Maarahva Selts). Работает Дневной центр для людей с особыми потребностями. В деревне есть центральное водоснабжение и канализация.

Культура и досуг 
Традиционные культурные мероприятия региона деревни Маарья-Магдалеэна: Богоявление, концерт к годовщине Эстонской Республики, концерт ко Дню матери, День родного края, пробег Юрьевой ночи, «Старинные крестьянские работы и обычаи» в День Маарьи, вечер Янова дня, «Танец летней ночи», «Сумерки летней ночи», праздник «Сила жизни от природы» в Марьин день, празднование Дня восстановления независимости Эстонии, вечер Рождества, концерт ко Дню всех усопших.

У деревенской школы есть спортивный комплекс, куда входят гимнастический зал, зал для аэробики, стадион, футбольная площадка и две уличных волейбольных площадки.

Достопримечательности 
Памятники культуры:
 Церковь Маарья-Магдалеэна, образец сакрального здания в стиле неоготики. Церковь впервые упомянута уже в 1380 году как вспомогательная церковь Паламузе. Первоначальное строение было возведено предположительно во второй половине 14-ого столетия, сильно пострадало во время Ливонской войны, восстановлено в 17-ом столетии. В 1885–1887 годах церковь была реконструирована под руководством строительного мастера .

 Главное здание пастората Маарья-Магдалеэна. Кирпичное здание построено на смене 19-ого и 20-ого столетий. В 2010–2011 годах была проведена его полная реставрация.

Примечания 

Населённые пункты уезда Тартумаа